Dinosaur est le mot anglais pour «  ».

Toponymes 
 Dinosaur Cove, une crique riche en fossiles de dinosaures dans l'État de Victoria, dans le sud de l'Australie.
 Dinosaur Dreaming, un site paléontologique riche en dinosaures, situé à Flat Rocks, aussi dans l'État de Victoria en Australie.
 Parc provincial Dinosaur, un parc provincial de l'Alberta au Canada.
 Dinosaur National Monument, un monument national riche en gisements de dinosaures, entre le Colorado et l'Utah aux États-Unis.
 Dinosaur, un village situé à l'intérieur du Dinosaur National Monument et baptisé ainsi du fait de sa proximité au site paléontologique.
 Dinosaur Valley, un parc d’État du Texas riche en traces fossiles de dinosaures aux États-Unis.

Films 
 Dinosaur!, un film documentaire télévisé américain présenté par Christopher Reeve (1985).
 , un film documentaire télévisé américain (1987).
  (anglais Adventures in Dinosaur City), film par Brett Thompson (1991).
 Dinosaurs, titre original de Dinosaures, une série télévisée américaine (1991-1994).
 , mini-série (1992)
 Dinosaur from the Deep, un film de science-fiction par Norbert Moutier (1994).

Musique 
 Dinosaur, une chanson de King Crimson extraite de l'album THRAK ;
 Dinosaur, une chanson de Kesha extraite de l'album Animal ;
 Dinosaur Jr., un groupe de rock américain.
 Dinosaur, le premier album de ce groupe.

Jeux 
 Dinosaur, une attraction située à Disney's Animal Kingdom,  de Walt Disney World en Floride ;
 Cadillacs and Dinosaurs, un jeu vidéo ;
 Cadillacs and Dinosaurs, un jeu de rôle ;
 Dinosaurs for Hire, un jeu vidéo.

Bande dessiné 
Dinosaur Comics, une bande dessinée en ligne humoristique.

Homonymie de titre